Konvergens kan syfta på:

 Konvergens (matematik) – en egenskap hos vissa följder
 Absolutkonvergens – en matematisk definition angående seriers konvergens
 Svag konvergens – ett matematiskt begrepp i funktionalanalys
 Konvergens (geologi) – två kontinenter av kontinentaldriften pressas samman och bildar veck
 Konvergens (filosofi) – en teori att till synes motstridiga åsikter egentligen är mera lika varandra än olika
 Konvergens (relation) –  när personer har levt med varandra tillräckligt länge kommer deras handlingar, tänkande och framträdande att likriktas i takt med att relationen fortgår
 Konvergens (neuropsykologi) – flera neuroner är sammankopplade till en cell och påverkar styrkan på den slutgiltiga signalen
 Konvergens (ögonrörelser)

Se även
 Konvergensradie –   radien för den största cirkelskiva för vilken en potensserie är konvergent
 Konvergent evolution – ett vetenskapligt begrepp inom evolutionsbiologin
 Konvergenskultur – en digital kultur där yngre och äldre medier både möts och smälter ihop
 Konvergenskriterierna – fyra kriterier som varje medlemsstat inom Europeiska unionen som inte har euron som valuta måste uppfylla för att kunna införa den gemensamma valutan
 Konvergensprogram – en samordningsprocess i Europeiska unionen
 Konvergensskolan – en nationalekonomisk icke falsifierbar teori för att försäga hur ekonomisk tillväxt kommer att fördelas mellan länder och regioner